Destination (; Aussprache dt. [], englisch []; dt. wörtlich Bestimmung, frei übersetzt auch ‚Bestimmungsort‘, ‚Reiseziel‘ oder ‚Zielort‘) kann bedeuten:

 allgemein den Ort, zu dem man reist, siehe Reise
 in der Touristik den Oberbegriff eines Angebotsprofils, siehe Destination (Tourismus)
 speziell im Flugverkehr den Zielflughafen, siehe Flugziel 
 bei Beförderungsverträgen den Zielort als Vertragserfüllung, siehe Destination (Reiserecht)
 Destination (Album), ein Album der Band Eloy

Siehe auch:

 Destination-Nunatakker, Nunatakker im Viktorialand, Antarktika